Feyaerts ist der Familienname folgender Personen:

 Fernand Feyaerts (1880–1927), belgischer Schwimmer und Wasserballspieler
 Fabian Feyaerts (* 1998), belgischer Sänger